Museo Nacional de Arte Moderno hace referencia a varios artículos:

Museo nacional de arte moderno (Corea del Sur), ubicado en la ciudad de Gwacheon;
Museo de Arte Moderno (España), antecesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía;
Museo Nacional de Arte Moderno (Francia), ubicado en el Centro Pompidou de París;
Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida", en la ciudad de Guatemala;
Museo Nacional de Arte Moderno (Japón), en la ciudad de Tokio.
Museo Nacional Británico de Arte Moderno, más conocido como Tate Modern, en Londres.

Además 
Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea del Sur, en Seúl;